L'Axa Women's Super League 2022-2023 est la  du championnat de Suisse féminin de football, opposant les dix meilleurs clubs de football féminin de Suisse. Le FC Zurich est le tenant du titre de la compétition, tandis que le FC Rapperswil-Jona est néo-promu.

Déroulement de la saison 
Les équipes se rencontrent deux fois en match aller et retour. Après cette première phase les huit premiers jouent pour le titre en mode tournoi à élimination directe avec quarts de finale et demi-finale en match aller et retour. La finale se dispute en un seul match, le vainqueur est sacré champion de Suisse et se qualifie pour la Ligue des champions féminine 2023-2024.

Les deux derniers de la saison régulière disputent un mini-championnat avec les deux premiers de deuxième division. Les deux premiers de ce mini-championnat joueront en Axa Women's Super League 2023-2024, les autres en ligue nationale B.

Clubs participants

Changements d'entraîneur

Saison régulière

Classement

Résultats

Playoffs

Tour principal 

* Équipe recevant au match retour.

Matchs de classements 

* Équipe recevant au match retour

Promotions/Relégations

Statistiques

Meilleures  buteuses 
Mise à jour le .

Notes et références 

2022-2023
Suisse F1
Championnat F1
Football F1